Bžany est un toponyme qui peut désigner :

Bžany, une commune du district de Stropkov, dans la région de Prešov.

Bžany, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem.